Härlunda församling kan syfta på:

Härlunda församling, Växjö stift – en församling i Växjö stift
Härlunda församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift